Ампарито има више значења:

 Ампарито (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ампарито (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ампарито (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ампарито, Гранха (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику